Die Anschlaghand (auch Anschlagshand, auch Zupfhand) ist beim Spielen von Zupfinstrumenten aus der Familie der Lauten – zum Beispiel bei Gitarren, Mandolinen, Banjos und ʻUkulelen – die Hand, mit der die Saiten der Musikinstrumente in Schwingung versetzt werden. Bei Rechtshändern ist dies in der Regel die rechte Hand, bei Linkshändern die linke Hand. Der Anschlag erfolgt entweder mit den bloßen Fingern (zum Beispiel beim Stützschlag oder beim Fingerpicking) oder mit einem Plektrum. Außerdem gibt es Anschlagstechniken, die mit der Greifhand auf dem Griffbrett der Instrumente ausgeführt werden – wie das sogenannte Tapping.

Einzelnachweise 

Gitarren-Spieltechnik